Камышева́тое () — село в Укрaине, находится в Мангушском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1423983301. Почтовый индекс — 87420. Телефонный код — 6297.

История 
В 1923 г. приказом Мариупольского окрисполкома в ознаменование 6-й годовщины Октябрьской революции село Скобелево переименовано в Ворошилово. Решением Сталинского облисполкома село Ворошиловка
Першотравневого района переименовано в село Камышеватое.

Население 
 1924 — 80 чел.
 1970 — 561 чел.
 1976 — 807 чел.
 2001 — 844 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:
 украинский язык — 515 чел. (61,02 %)
 русский язык — 325 чел. (38,51 %)
 греческий язык — 1 чел. (0,12 %)
 армянский язык — 1 чел. (0,12 %)
 молдавский язык — 1 чел. (0,12 %)

Адрес местного совета 
87420, Донецкая область, Мангушский район, с. Камышеватое, ул. Львовская, 6

Ссылки 
 Камышеватое на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Мангушского района
Объекты, названные в честь Климента Ворошилова